Maria Lewicka (ur. 1924) – historyk sztuki, varsavianistka
 Maria Lewicka (ur. 1949) – psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego